Issoire steht für

 eine französische Stadt im Département Puy-de-Dôme, siehe Issoire
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Boulogne, siehe Issoire (Boulogne)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vienne, siehe Issoire (Vienne)
 ein ehemaliges französisches Luftfahrtunternehmen, siehe Issoire Aviation